041  – Codice che designa l'osservatorio universitario di Innsbruck
 041  – prefisso telefonico del distretto di Venezia